Žebříček IIHF 2018 je žebříček národních týmů v ledním hokeji sestavený Mezinárodní federací ledního hokeje pro rok 2018 po Mistrovství světa v ledním hokeji 2018. V tomto roce byl vydán také průběžný žebříček po turnaji na ZOH 2018, který zde není uveden.

Žebříček

Externí odkazy 
 Žebříček IIHF 2018

Lední hokej v roce 2018